Наталија Алексејевна (, рођена 22. августа 1673 у Москви, умрла 18. јуна 1716 у Санкт Петербургу) била је руска принцеза, ћерка цара Алексеја I и рођена сестра руског цара Петра Великог.

Биографија 
Током намесништва њене полусестре Софије, Наталија је делила све потешкоће заједно са мајком и братом Петром, са којим је била веома блиска. Слагала се са Петром у његовој намери да реформише земљу, а подржавала га је од рођења. Током своје владавине, за Петра је било важно да о свему обавести своју сестру и у њу је имао максимално поверење. Била је млада када је Петар започео реформе, а за разлику од њених полу-сестара није јој било тешко да се прилагоди променама. Након Петровог развода од своје прве супруге Јевдокије Лопухине 1698. године, Наталија постаје домаћица Петровог двора. Ту се упознала са својим љубавницима, али се никад није удавала. 1708. године се преселила у Санкт Петербург, али је и даље често била у Москви, због тога што њена палата није била завршена (завршена је тек 1713). Наталија је основала прву болницу у Санкт Петербургу у својој кући. Године 1706/07, основала је прво руско позоришно позориште у Москви у својој кући, уз глумце које је довела са дворца Параскеве Салтикове. У Санкт Петерсбургу је од 1710. године, уредила позоришне представе за двор и племство, и сама је писала текст. Тема њених представа су управо биле братове реформе. Према неким написима постоје индиције да се однос са братом погоршао 1715. године.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 
  РБС/ВТ/Наталья Алексеевна (царевна)

Рођени 1673.
Умрли 1716.
Руси
Руско племство
Московљани
Романови